Хель:

 Хель — повелительница мира мёртвых в скандинавской мифологии.
 Хель — город в Польше.
 Хель — полуостров в Балтийском море.
 949 Хель — астероид в Солнечной системе.